Bojko je mužské rodné jméno i příjmení:

jméno
 Bojko Borisov (* 1959) – bulharský politik, ministerský předseda
příjmení
 Jakub Bojko (1857–1943) – rakouský a polský politik z Haliče
 Jurij Bojko (1908–1996) – ukrajinský politik 
 Marian Bojko (* 1962) – český politik a báňský záchranář
 R. Bojko (Alois Horák; 1877–1952) – právník a spisovatel
 Svetlana Bojková (* 1972) – ruská sportovní šermířka

Mužská jména slovanského původu